Rhinecanthus assasi  — вид лучепёрых рыб из семейства Balistidae. Встречается только в Красном море и Персидском заливе. Максимальная длина тела 30 сантиметров, окраска тёмная сверху и белая снизу, с голубыми полосами между глазами и под ними. Питается морскими ежами, ракообразными и прочими беспозвоночными.

Примечания 

Животные, описанные в 1775 году
Спинороговые
Рыбы Индийского океана